Craufurd ist der Familienname folgender Personen:

Quintin Craufurd, britischer Kunstsammler und Schriftsteller
Robert Craufurd, britischer General